Pierre Legendre (1930-2023), juriste et psychanalyste français.
 Pierre Legendre (1946-), écologue québécois.